12. Mistrzostwa Afryki Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbywały się na Addis Abeba Stadium w stolicy Etiopii Addis Abebie pomiędzy 5 i 8 marca 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Etiopii
2015
2015 w Afryce
Addis Abeba
Etiopia w XXI wieku